Jiji steht für:

 Jiji (Nantou), Stadtgemeinde im Landkreis Nantou in der Republik China auf Taiwan
 Jiji-Erdbeben von 1999 in Taiwan
 Jiji Tsūshinsha (englisch Jiji Press), eine japanische Nachrichtenagentur
Jiji (Marskrater), Krater auf dem Planeten Mars

Siehe auch:
 Gigi